Nacho Fernández puede referirse a:

 Nacho Fernández González (1973-), historietista español.
 Nacho Fernández Rodríguez (1980-), futbolista español.
 Nacho Fernández Iglesias (1990-), futbolista español.
 Nacho Fernández (1990-), futbolista argentino.